Поділля — історико-географічна область України
 Поділля — адміністратина одиниця, земля УНР
Села:
 Поділля — Івано-Франківська область, Галицький район
 Поділля — Київська область, Баришівський район
 Поділля — Миколаївська область, Веселинівський район
 Поділля — Тернопільська область, Заліщицький район
 Поділля — Тернопільська область, Підволочиський район

Райони міст 

 Поділля — мікрорайон у м. Вінниця

Спорт 

 «Поділля» — українське спортивне товариство у місті Тернополі у 1907–1939 роках.

Футбольні клуби 
 «Поділля» — футбольний клуб із Кам'янця-Подільського
 «Поділля» — футбольний клуб із смт Кирнасівка
 «Поділля» — футбольна команда, структурний підрозділ УСТ «Поділля» у м. Тернопіль.
 «Поділля» — футбольний клуб із Хмельницького
 «Поділля-Хмельницький» — футбольний клуб із Хмельницького

Стадіони 
 «Поділля» — центральний стадіон, м. Хмельницький
 «Поділля» — стадіон, с. Васильківці Чортківського району Тернопільської области.

Інше 
 «Поділля» — ботанічний сад у Вінниці.
 Дендропарк «Поділля» — дендрологічний парк у Хмельницькому.